Federico V de Wittelsbach-Simmern (Amberg, 26 de agosto de 1596 - Maguncia, 29 de noviembre de 1632) fue Elector Palatino del Rin de 1610 a 1623) y Rey de Bohemia de 1619 a 1620, como Federico I (en checo: Fridrich Falcký). Debido a su corto reinado es llamado el Rey de un invierno (en checo: Zimní král).

Biografía 
Era hijo y heredero de Federico IV y de Luisa Juliana de Orange-Nassau, la hija de Guillermo de Orange y Carlota de Borbón-Monpensier. Nacido en el pabellón de caza Deinschwang en el Alto Palatinado, Federico V sucedió a la muerte de su padre como príncipe elector del Palatinado del Rin en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1610, bajo la tutela del conde Juan II de Zweibrücken, y ello hasta 1614.

Vida pública
En 1619 los Estados protestantes de Bohemia se rebelaron contra el católico Emperador del Sacro Imperio Fernando II y ofrecieron la corona de Bohemia a Federico, escogiéndolo debido a que era un miembro influyente de la Unión Protestante, una organización fundada por su padre para proteger el protestantismo en el Imperio.

En agosto de 1619, descontentos con Fernando II, el sucesor de Matías de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los Estados de Bohemia, con una mayoría de protestantes mientras que Fernando era católico, deponen a este y proponen ceder el título a Federico V. 

Aunque al principio Federico expresa reticencias, finalmente acepta la propuesta. Esta acción será uno de los factores que contribuirán al desencadenamiento de la guerra de los Treinta Años. Es coronado en Praga, el 4 de noviembre de 1619, y su esposa lo es tres días más tarde. Poco después, Fernando II inicia una ofensiva para recuperar la corona de Bohemia.

Sus aliados en la Unión Protestante no le apoyaron militarmente al firmar el Tratado de Ulm (1620), pero abandonado después por las potencias extranjeras y por la Unión Protestante, Federico V, con pocos medios financieros y humanos, no logra contener a los ejércitos de Fernando y sufre una derrota ante Tilly, en la batalla de la Montaña Blanca el 8 de noviembre de 1620, es decir, un año y cuatro meses después de su entronización. Por ello heredaría el mote de «rey de un invierno» (Winterkönig en alemán).

Tras resolver la revuelta en Bohemia, los Habsburgo aprovecharon esa injerencia de Federico V para con fuerzas combinadas imperio-españolas, invadir el Palatinado protestante alemán en 1620 —en lo que se conoce como campaña del Palatinado— y conquistarlo a finales de 1622. Federico V tuvo que huir a las Provincias Unidas en 1622. Un edicto imperial lo privó formalmente del Palatinado (1623). Vivió el resto de su vida en el exilio con su esposa y familia principalmente en La Haya, antes de morir en Maguncia (ocupada por los suecos en diciembre del año anterior) en 1632.

Los españoles tomaron el control de la parte occidental del Palatinado (para obtener la ruta de acceso desde Italia a los Países Bajos a través del Camino Español), y el duque Maximiliano de Baviera tomó el resto del territorio (Alto Palatinado).

Matrimonio e hijos
El 13 de febrero de 1613, había contraído matrimonio con Isabel Estuardo (1596-1662), con la que tuvo 13 hijos: 

 Enrique Federico (n. Heidelberg, 2.1.1614 - m. ahogado, Haarlem Meer, 7.1.1629).

 Carlos I Luis (n. Heidelberg, 1.1.1618 - m. Edingen, 28.8.1680), elector palatino (1648-1680) tras recuperar los estados de su padre por el Tratado de Westfalia.

 Isabel (n. Heidelberg, 26.12.1617 - m. Herford 11.2.1680), abadesa de Herford; célebre por la correspondencia filosófica que sostuvo con René Descartes.

 Ruperto (n. Praga, 17.12.1619 - m. Londres, 29.11.1682), conocido como el Príncipe Ruperto; fue creado por su tío el rey Carlos I de Inglaterra como duque de Cumberland y conde de Holderness (1644), siendo el encargado de dirigir la caballería real durante la Guerra Civil.

 Mauricio (n. Küstrin, 6.1.1621 - m. ahogado, Antillas, 10.3.1654). 

 Luisa (n. La Haya, 17.4.1622 - m. Maubuisson, 11.2.1709), monja, abadesa de Maubuisson, en Francia.

 Luis (n. La Haya, 21.8.1623 - m. La Haya, 24.12.1624).

 Eduardo (n. La Haya, 6.10.1624 - m. París, 13.3.1663), conde palatino de Simmern; se convierte al catolicismo.

 Enriqueta María (n. La Haya, 17.7.1626 - m. Saróspatak, 18.9.1651), casada con Segismundo Rákóczi, Príncipe húngaro de Transilvania.

 Felipe (n. La Haya, 16.9.1627 - m. caído en batalla, Rethel, 16.12.1650).

 Carlota (n. La Haya, 19.12.1628 - m. La Haya, 23.1.1631). 

 Sofía (n. La Haya, 14.10.1630 - m. Schloss Herrenhausen, 8.6.1714), declarada presunta heredera de las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1701; casada con Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburgo, elector de Hannover.

 Gustavo Adolfo (n. La Haya, 4.1.1632 - m. La Haya, 9.1.1641).

Ancestros

Véase también 
 Tratado de Ulm (1620)

Referencias

Electores del Palatinado del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Electores del Palatinado de la dinastía Palatinado-Simmern
Reyes de Bohemia del siglo XVII
Personas de la Guerra de los Treinta Años
Index Librorum Prohibitorum
Vicarios imperiales